Sahmland ist der Familienname folgender Personen:

 Irmtraut Sahmland (* 1955), deutsche Historikerin
 Max Willi Sahmland (1929–1967), Todesopfer an der Berliner Mauer